

Accezioni comuni
 Romana  – aggettivo femminile di pertinenza di Roma e della sua provincia

Altro
 Romana  – nome proprio di persona femminile
 Romana  – comune in provincia di Sassari
 Romana  – cultivar di mandorla presente in Provincia di Siracusa

Pagine correlate
La romana
Romano
Romani

Altri progetti